Википедија на сунданском језику је верзија Википедије на сунданском језику, слободне енциклопедије, која данас има преко 14.000 чланака и заузима на листи Википедија 76. место.

Извори

Спољашње везе 

 Википедија на сунданском језику 

Сундански језик